La Escuela Preparatoria Sunset (Sunset High School) puede referirse:
 Escuela Preparatoria Sunset (Texas) en Dallas
Sunset High School (Crescent City, California)
Sunset High School (Encinitas, California)
Sunset High School (Hayward, California)
Sunset High School (Sunset, Luisiana)
Sunset High School (Las Vegas, Nevada)
Sunset High School (Beaverton, Oregon)
Sunset High School (El Paso, Texas)
Sunset High School (San Antonio, Texas)